Mascarenas oder Mascareñas ist der Familienname folgender Personen:

 José Mascareñas (1790–1862), bolivianischer Diplomat
 Megan Mascarenas (* 1997), US-amerikanische Kletterin